Плезантвиль

Топоним

Канада 
 Плезантвиль (Новая Шотландия)
 Плезантвиль (Сент-Джонс, Ньюфаундленд и Лабрадор)

США 
 Плезантвиль (Айова)
 Плезантвиль (Нью-Йорк)
 Плезантвиль (Нью-Джерси)
 Плезантвиль (Огайо)
 Плезантвиль (Беркс, Пенсильвания)
 Плезантвиль (Брэдфорд, Пенсильвания)
 Плезантвиль (Венанго, Пенсильвания)
 Плезантвиль (Хьюстон, Техас)

Другое 
 Плезантвиль (фильм)